Вредитель — это животное, которое причиняет ущерб здоровью человека или его хозяйству, понимая последнее в самом широком смысле. Вредитель снижает урожайность и качество продукции, нанося тем самым огромный экономический ущерб. Известно более 60 тысяч видов животных-вредителей, преимущественно это насекомые, клещи, слизни, птицы и млекопитающие. Наибольшее число «вредных» видов встречается среди насекомых — около 10%. Большое число видов животных питаются определёнными культурными растениями. Их объединяют в следующие группы:

Классификация по типу ущерба

Хищные животные
Животные, жертвой которых может стать человек или домашние животные.

Вредители сельскохозяйственных культур и леса 

Вредители огородных растений (огородные белянки, Delia, свекловичная корневая тля, свекловичный долгоносик, капустная совка, колорадский картофельный жук и др.);
Вредители плодовых садов (различные долгоносики, кольчатый шелкопряд, непарный шелкопряд, яблочная плодожорка, моли, филлоксера, тли, червецы);
Вредители леса повреждают лесные древесные и кустарниковые породы (листоеды, усачи, короеды, шелкопряды).

Амбарные и домовые вредители 
Амбарные вредители обитают в продовольственных складах и питаются зёрнами злаков, продуктами их переработки, сухими фруктами, грибами и др. продуктами. Могут повреждать также лекарственное, кожевенное, табачное сырьё и др. (хлебный жук-кузька, озимая совка, луговой мотылёк, клопы-черепашки, пшеничный трипс, амбарная моль, зерновая моль, амбарный долгоносик, платяная моль, тараканы, мыши, полёвки, суслики, крысы и др.).

Паразиты
Животные, которые живут за счёт другого организма, питаясь или тканями его тела, или перевариваемой им пищей. Вши и блохи являются переносчиками опасных болезней человека и животных (сыпной тиф, чума). Кровососущие насекомые (комары, москиты, кровососущие мухи) также переносят инфекцию во время сосания крови. Тараканы также могут быть  переносчиками болезней.

Таксономическая классификация

Позвоночные 
 Хищные млекопитающие, способные угрожать жизни и здоровью человека и животных.
 Дикие кабаны.
 Мыши, суслики, сурки и другие мелкие грызуны.
 Некоторые птицы.
 Крокодилы, ядовитые змеи.
 Ядовитые костные рыбы.
 Акулы.

Насекомые 
 Муравьи, тараканы, мухи и осы являются вредителями запасов.
 Тли, жуки, саранча и бабочки повреждают сельскохозяйственные культуры.
 Термиты, короеды и лесные муравьи наносят повреждения древесине.
 Шелкопряды, листовёртки уничтожают листья деревьев.
 Ядовитые насекомые.

Паукообразные
 Пауки 
 Скорпионы
 Клещи́

Брюхоногие 
 Некоторые слизни и улитки являются вредителями в сельском хозяйстве и садах.

Нематоды 
 Аскариды
 Золотистая картофельная нематода

Плоские черви 
 Ленточные черви

Борьба с вредными животными 
Для борьбы с вредителями разработана комплексная система профилактических мероприятий, в том числе агро- и лесотехнических, механических, физических, химических, биологических.

См. также 
 Вредный организм

Примечания

Литература 

Паразиты
Растениеводство